Сантијаго Нујо има више значења:

 Општина Сантијаго Нујо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Нујо (Сантијаго Нујо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику